Miss Acre BE Emotion 2018 não foi um concurso e sim uma cerimônia de indicação da candidata do Estado do Acre rumo à competição de Miss Brasil BE Emotion 2018. Este foi o 57º ano de participação de uma acreana no certame de Miss Brasil.  A escolhida foi a estudante de Biologia da Universidade Federal do Acre, Thaís Braga natural de Feijó, de 22 anos.

Resultado

Indicação

Ligações externas 
 Site do Miss Brasil (Band)
 Site do Miss Brasil BE Emotion
 Site do Miss Universe 
 Miss Acre BE Emotion no Facebook
 Miss Acre BE Emotion no Instagram

Concursos de beleza de 2018 no Brasil